Felony (actrice pornographique)
 Felony (album)
 Felony, un thriller australien sorti en 2013

Homonymie de titre